Учка — многозначный термин:

 Учка — горный массив на северо-западе Хорватии, на полуострове Истрия.
 Учка — один из природных парков республики Хорватия.
 Учка — автомобильный тоннель в Хорватии на магистрали A8.
 Учка — река в Кировской области.